Claes Eklund eller liknande namn kan syfta på:

 Klas Eklund (född 1952), svensk ekonom
 Claes Eklundh (1939–2005), svensk jurist
 Claes Eklundh (född 1944), svensk konstnär